I Product sono stati un gruppo musicale hardcore punk italiano attivo tra il 1994 e il 2003. La band è stata formata da membri provenienti da diverse città del Nord Italia che si erano conosciuti ai concerti di altri gruppi dello stesso genere. Nell'arco degli anni ci sono stati diversi cambi di formazione, coinvolgendo anche un paio di componenti svizzeri.

I testi delle canzoni portavano messaggi dichiaratamente straight edge, ma anche sociali, criticando in modo particolare le ipocrisie mascherate da ideologia politica presenti nel proprio ambiente musicale. Questo ha portato una certa polemica nei confronti della band che sembra essersi placata solo dopo lo scioglimento della stessa.

I Product hanno inciso tre singoli, un LP e due CD, di cui una raccolta, e hanno fatto innumerevoli concerti in Italia, in parte dell'Europa e in California, partecipando ai più popolari festival europei del settore.

Formazione 
 Marco - voce, 1994-1997
 Dan - voce, 1997-2003
 Stefano B - chitarra, 1994-1999
 Federico - chitarra, 1994-1996
 Paolo B - chitarra, 1996-2003
 Sacha - chitarra, 1999-2000
 Simone - chitarra, 2001-2003
 Stefano M - basso, 1994-2003
 Davide - batteria, 1994-1996
 Chris - batteria, 1996-2001
 Paolo G - batteria, 2001-2002
 Stefano R - batteria, 2003

Discografia

Singoli 7" 
 1998 - Dedication (Green Records, Twilight Records)
 1999 - Watch your step (Genet Records)
 2000 - Not an answer (Green Records)

MC 
 1999 - My friends (autoproduzione)

LP 
 2001 - Nothing has changed (Head On Records)

CD 
 1999 - New Type Crew, raccolta dei primi due singoli (Genet Records)
 2001 - Nothing has changed (autoproduzione)

Compilation 
 1998 - No excuses, VHS (Snowboarder Magazine)
 1999 - Hardcore knockout II, a Genet sampler, CD (Genet Records)
 2000 - Milano Hardcore, CD (Positive Crew Records)
 2002 - Never Break The Spirit, MC (Face Reality Records)

Voci correlate 
 Straight edge
 Hardcore punk
 Scena hardcore italiana

Collegamenti esterni